Den Stærkeste kan henvise til

 Den stærkeste (Strindberg) (originaltitel: Den Starkere), et skuespil af August Strindberg, der havde premiere i København i 1889
 Den Stærkeste (film fra 1912), en dansk stumfilm
 Den Stærkeste (film fra 1915), en dansk stumfilm